Partridge Township peut désigner les townships suivants aux États-Unis :

 Partridge Township du comté de Woodford dans l'Illinois.
  du comté de Pine dans le Minnesota.

Voir aussi 
 

Homonymie de townships